M43 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Firestar M43, un pistolet compact a usage d'auto-défense ;
 7,62 × 39 mm M43, une  munition du AK-47.

Sciences 
Astronomie
 M43, un amas ouvert riche situé dans le Cancer.

Médecine
 Ostéochondrite vertébrale, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Autoroute hongroise M43 reliant Szeged à la frontière roumaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres